Le tournoi de Double hommes des Championnats du monde de badminton 2018 se tient du 30 juillet au 5 août 2018 à Nankin en Chine.

Têtes de série
Voici la liste des paires têtes de série et leurs résultats dans la compétition.

Tableau

Haut de tableau

Bas de tableau

Demi-finales et finale

Nations par tour
Les têtes de série entrent dans la compétition au deuxième tour, ce qui explique les augmentations du nombre de paires de joueurs entre le premier et le deuxième tour.

Notes et références

Lien externe
  Tableau du double hommes sur tournamentsoftware.com

Championnats du monde de badminton 2018